Detta är en lista över städer i Slovakien.

Externa länkar 
 http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=359

Städer
 
Slovakiens städer